Примо́рско-Ахта́рск — город в Краснодарском крае. Административный центр Приморско-Ахтарского района, а также Приморско-Ахтарского городского поселения.

Население —  чел. ().

География 
Приморско-Ахтарский район расположен в северо-западной части Краснодарского края в Приазовско-Кубанской равнине на побережье Азовского моря.

Город расположен на берегу Ахтарского лимана Азовского моря, в 151 км к северо-западу от Краснодара. Имеется автостанция и железнодорожная станция Ахтари.

Климатический курорт, сероводородные воды.

Климат 
Переходный от умеренно континентального к субтропическому средиземноморскому.
 Зима мягкая, влажная, устойчивого снежного покрова не образуется. Средняя температура января −0,6 °C.
 Лето очень тёплое, средняя температура июля +25,2 °C, что является одним из самых высоких значений в России и выше, чем в Краснодаре. Сумма активных температур одна из самых высоких среди районов побережья Чёрного моря.
 Относительная влажность около 75 %.
 Купальный сезон с мая по сентябрь (температура воды в море и Ясенском заливе от 19 °C до 25 °C).
 В году в среднем 235 солнечных дней и 133 дождливых.

История 
В 1774 году русские войска овладели турецкой крепостью Ахтар-Бахтар (название происходит от тюркского «приморский белый утёс»). В 1778 году был построен Ахтарский редут.

В 1854 году был утверждён посёлок Ахтарский, образованный из казачьих хуторов при Ахтарском лимане. В 1878 году посёлок причислен к станице Бриньковской. В 1900 году посёлок преобразован в станицу Приморско-Ахтарскую. В 1922—1926 годах станица была городом, затем снова станицей. 11 января 1949 года населённый пункт вторично преобразован в город Приморско-Ахтарск.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 
Основу экономики составляет рыболовство, разведение рыб, а также рыбопереработка. В городе работают множество рыболовных товариществ. Функционирует несколько небольших заводов по переработке рыбы. Также в городе молочный завод, производство и ремонт судов и др.  

Есть базы отдыха, существует туристический сектор.

Достопримечательности 

 Памятник морякам Азовской флотилии — бронекатер 124
 Памятник В. И. Ленину. Скульптор И. П. Шмагун, архитектор Е. Г. Лашук
 Памятник-барельеф сержанту морской пехоты А. Крамаренко, закрывшему своим телом амбразуру немецкого дзота
 Памятник лётчику-испытателю, Герою Советского Союза Г. Бахчиванджи
 Плантации индийского лотоса
 Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей
 Бункер штаба Азовской военной флотилии
 Городища в станице Степной
 Лечебные грязи
 Выставочный зал в здании городского Дома культуры.

Военные объекты 
Северо-восточнее города Приморско-Ахтарска находится военный аэродром «Приморско-Ахтарск».

Радиостанции 
 Радио России / ГТРК Кубань 69,08, 91,8
 Европа плюс 102.6
 Казак FM 103.1
 Золотой век 103.5
 Русское радио 104.1 
 Дорожное радио 105.2
 Первое радио 105.6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
 Мой город Приморско-Ахтарск!
 Сайт города 
 Приморско-Ахтарск в энциклопедии «Мой город»
 

Порты России
Курорты Краснодарского края
Районные центры Краснодарского края
Населённые пункты Приморско-Ахтарского района